A Kurgan jelentheti a következőket:

 Kurgan város Oroszországban
 Kurgan (a halhatatlan) egyike a Hegylakó című film halhatatlanjainak 
 Kurgán, halomsír